O Distrito peruano de Llama é um dos oito distritos que formam a Província de Mariscal Luzuriaga, situada no Ancash, pertencente a Região Ancash, Peru.

Transporte
O distrito de Llama não é servido pelo sistema de estradas terrestres do Peru.

Ver também 
 Subdivisões do Peru
 Peru

Distritos da província de Mariscal Luzuriaga